Мылки, Мылка — топоним нанайского происхождения в Хабаровском крае, Россия.

 Мылки — станция Дальневосточной железной дороги на линии Волочаевка II — Комсомольск-на-Амуре.
 Мылки — озеро в Комсомольске-на-Амуре.
 Мылки — микрорайон в Комсомольске-на-Амуре.
 Мылки — бывшее стойбище в Комсомольском районе Хабаровского края.